Skrót DCB może oznaczać:
 Development Credit Bank
 David Campbell Bannerman (ur. 1960) brytyjski polityk
 David Crowder Band
 Dictionary of Canadian Biography
 Dulwich College Beijing
 Digital Control Bus
 Data center bridging